Nejc Žnidarčič, slovenski kajakaš v spustu na divjih vodah, * 1. april 1984, Šempeter pri Gorici.

Nejc Žnidarčič je aktualni evropski prvak in svetovni podprvak v spustu s kajakom na divjih vodah. V svoji več kot 15-letni športni karieri je osvojil 12 medalj na svetovnih prvenstvih, štiri na evropskih ter 25 na tekmah svetovnega pokala. V letu 2014 je zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala v sprintu.

MEDALJE

Svetovna prvenstva

Evropska prvenstva

Glej tudi 
 seznam slovenskih kajakašev

Zunanje povezave 
 

Slovenski kajakaši